Fuscophialis är ett släkte av svampar. Fuscophialis ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Fuscophialis